Почепской сельсовет

Воронежская область 
 Почепской сельсовет Лискинского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Курская область 
 Почепской сельсовет Дмитриевского муниципального района (название сельского поселения Почепский сельсовет в 2010 году)